«Street Spirit (Fade Out)» () — песня британской рок-группы Radiohead, двенадцатый и заключительный трек из их второго студийного альбома The Bends (1995). Песня была выпущена как сингл и достигла 5-го места в британском чарте, на тот момент эта была самая высокая позиция Radiohead в чартах. В 2008 году песня вошла в сборник .

Композиция 
Автор песни Том Йорк сказал, что песня «Street Spirit» была вдохновлена американской группой R.E.M. и романом Бена Окри  (рус. «Голодная дорога»). Это песня в тональности ля минор с арпеджированной гитарной партией. Одна из первых песен Radiohead, в которой заметно выделяется игра на клавишных инструментах, что стало основой их музыки более позднего периода. Рабочим названием песни было «Three Headed Street Spirit» («Трехголовый уличный дух»).

Видеоклип 
Черно-белый видеоклип на песню «Street Spirit» был снят в течение двух ночей в пустыне за пределами Лос-Анджелеса. Режиссёр Джонатан Глейзер сказал: «Это определенно был поворотный момент в моей собственной работе. Когда я закончил работу над видео, я знал, что они нашли свой собственный голос как творческие люди. В тот момент я почувствовал что приблизился к своей идее, я был уверен, что мог делать то, что вызывало эмоции; то, в чем была как и поэтическая, так и прозаическая ценность. Для меня это было ключевым моментом».

Кавер-версии 
Питер Габриэль записал кавер-версию песни «Street Spirit» для своего проекта Scratch My Back в 2010 году. Габриэль записал песню в надежде, что Radiohead в качестве комплимента запишет версию песни 1982 года «Wallflower» из его альбома Peter Gabriel (IV). Габриэль утверждает, что Radiohead прекратила общение с ним и вышла из проекта после того, как он отправил запись. Габриэль сказал, что его исполнение было «довольно экстремальным», он «слышал с тех пор, группе не понравилось то, что он сделал с песней». Звукозаписывающая компания Radiohead от комментариев отказалась. В 2012 году группа The Darkness выпустила кавер-версию для собственного альбома Hot Cakes.

Список композиций

CD 1
 «Street Spirit (Fade Out)» — 4:13
 «Talk Show Host» — 4:41
 «Bishop’s Robes» — 3:25

CD 2
 «Street Spirit (Fade Out)» — 4:13
 «Banana Co.» — 2:20
 «Molasses» — 2:27

Участники записи 
 Том Йорк — ведущий вокал, гитара
 Джонни Гринвуд — гитара, синтезатор
 Эд О’Брайен — гитара, бэк-вокал
 Колин Гринвуд — бас-гитара
 Фил Селуэй — ударные, бэк-вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статья из The Guardian с участием Джонатана Глейзера о видео

Рок-баллады
Синглы Parlophone
Песни 1996 года
Синглы 1996 года
Песни Radiohead
Singlechart не указано название песни
Singlechart не указан исполнитель
Страницы с непроверенными переводами